Arthur Herman Bremer (1950) – criminale statunitense
Fredrika Bremer (1801-1865) – scrittrice e attivista svedese
Gerhard Bremer (1917-1989) – militare tedesco
Gleison Bremer (1997) – calciatore brasiliano
J.R. Bremer (1980) – ex cestista statunitense naturalizzato bosniaco
Jan Peter Bremer (1965) – scrittore tedesco
Lewis Paul Bremer (1941)  diplomatico e politico statunitense
Lucille Bremer (1917-1996) – attrice e ballerina statunitense
Pauline Bremer (1996) – calciatrice tedesca
Sylvia Bremer , meglio nota come Sylvia Breamer (1897-1964) – attrice australiana
Väinö Bremer (1899-1964) – aviatore, pentatleta e sciatore di pattuglia militare finlandese